Bening kan syfta på följande:
 Bening – en fiskart

Frankrike 

 Béning-lès-Saint-Avold, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Indonesien 

 Desa Bening, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar